Tyler Christopher (ur. 1972) – amerykański aktor
 Tyler Christopher (ur. 1983) – kanadyjski lekkoatleta, sprinter